

Letteratura 
 Anna dai capelli rossi (Anne of Green Gables) – romanzo per ragazzi di Lucy Maud Montgomery del 1908
 Anna dai capelli rossi (Akage no Anne) –  manga scritto e illustrato da Yumiko Igarashi del 1997
 Sorridi, piccola Anna dai capelli rossi (Before Green Gables) – romanzo per ragazzi di Budge Wilson del 2008

Televisione 
 Anna dai capelli rossi (Akage no An) – serie anime del 1979
 Anna dai capelli rossi/Come le piume dei pettirossi – singolo discografico, sigla dell'anime omonimo, interpretato da I ragazzi dai capelli rossi
 Anna dai capelli rossi – miniserie televisiva canadese del 1985
 Anna dai capelli rossi – film televisivo canadese del 2016
 Anna dai capelli rossi - Promesse e giuramenti – film televisivo del 2017
 Anna dai capelli rossi - In pace con il mondo – film televisivo del 2017

Pagine correlate 
 Anne of Green Gables